Onder de Boompjes (Hoorn), een straat in Hoorn
 Onder de Boompjes (Gouda), een straat in Gouda
 Onder de Boompjes (Montfoort), een straat in Montfoort
 Onder de Boompjes (pilsener), een biermerk
 Onder de Boompjes (veilinghuis), een veilinghuis in Leiden
 Onder de Boompjes (restaurant), een voormalig restaurant in Roermond
 Onder de Boompjes (distilleerderij), een distilleerderij uit Schiedam